Helosciadium palatinum är en flockblommig växtart som beskrevs av F.J.Schultz och Carl Fredrik Nyman. Helosciadium palatinum ingår i släktet krypflokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Krypflokor
palatinum